Саввино — село в Егорьевском муниципальном районе Московской области, административный центр сельского поселения Саввинское. В 2004—2006 годах — центр Саввинского сельского округа. Население —  чел. ().

Сведения 
Историческое название — Ново-Егорье. Преобразовано из деревень Саввино, Поминово и Лосево согласно Постановлению губернатора МО № 28-ПГ от 15.03.2007 г.

Численность официально зарегистрированного населения по состоянию на 2004 г. в Саввино — 310 человек, в Поминово — 1307 человек, в Лосево — 51 житель.

Достопримечательности 

 Церковь Троицы Живоначальной (старая). Построена в 1816 году.
 Церковь Троицы Живоначальной (Троицкий (Красный) собор или Свято-Троицкий собор). Строительство данного собора началось в 1875 г., освящен собор в сентябре 1887 г.

Население

Примечания